Каролін Возняцкі була чинною чемпіонкою, але вирішила не захищати свій титул, взявши натомість участь у турнірі в Монтерреї.

Еліна Світоліна виграла титул, у фіналі перемігши Ежені Бушар з рахунком 6–7(5–7), 6–4, 7–5.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Malaysian Open
2016